

Cinema
Boy Oh Boy! – cortometraggio del 1932 diretto da Harry Edwards
Boy, Oh Boy – cortometraggio del 1936 diretto da William Watson

Musica
Boy Oh Boy – singolo dei Racey del 1979
All of Me (Boy Oh Boy) – singolo di Sabrina Salerno del 1988
Boy Oh Boy – singolo dei The Wilkinsons del 1999
 Boy Oh Boy – singolo di Alexandra Stan del 2017